Дмитрий Валерьевич Леонов: Леонов, Дмитрий Валерьевич (род. 1975) — российский хоккеист.
 Леонов, Дмитрий Валерьевич (род. 1993) — украинский футболист.